

Ascendenza

Onorificenze

Onorificenze coreane

Onorificenze straniere

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Imperatori di Corea
Gran croce della Legion d'onore
Cavalieri dell'Ordine dell'Elefante
Cavalieri dell'Ordine dell'Aquila Nera
Cavalieri dell'Ordine di San Stanislao
Collari dell'Ordine di Carlo III
Cavalieri di gran croce dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro
Sovrani di Joseon
Collari dell'Ordine del Crisantemo